Боу () може да се односи на:

 Боу (река), реку у канадској провинцији Алберта
 Боу (глечер), глечер у Алберти
 Боу (језеро), језеро у Алберти
 Боу Ајланд (Алберта), варошица у Алберти
 Клара Боу, (; 1906-65) енглеску глумицу, звезду немог филма
 Ридик Боу, (; 10. август 1967) амерички професионални боксер
 Бу (Лоаре) () општина у Француској у департману Лоаре